Osoby o nazwisku Wolniewicz:
 Adam Wolniewicz (ur. 1993) – polski piłkarz
 Antoni Wolniewicz (1911–1942) – przywódca Narodowej Organizacji Bojowej, prezes Młodzieży Wszechpolskiej na Uniwersytecie Poznańskim (1936–1937)
 Bogusław Wolniewicz (1927–2017) – polski profesor filozofii, logik, twórca ontologii sytuacji, tłumacz i komentator Ludwiga Wittgensteina, publicysta, brat Lutosława Wolniewicza
 Claire Wolniewicz (ur. 1966) – francuska dziennikarka i pisarka polskiego pochodzenia
 Janusz Wolniewicz (1929–2006) – polski pisarz, dziennikarz, publicysta i podróżnik
 Kajetan Wolniewicz (ur. 1957) – polski aktor teatralny i telewizyjny
 Lucjan Wolniewicz (1932–2011) – polski inżynier kolejnictwa i dyplomata
 Lutosław Wolniewicz (1930–2020) – polski fizyk, profesor fizyki teoretycznej, twórca szkoły obliczeń atomowo-molekularnych, brat Bogusława Wolniewicza
 Marian Wolniewicz (1919–2005) – polski teolog, biblista, duchowny katolicki, wykładowca Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
 Tadeusz Wolniewicz (1897–1939) – polski malarz
 Włodzimierz Adolf Wolniewicz (1814–1884) – polski agronom, publicysta, uczestnik powstań narodowych
 Zygmunt Wolniewicz (1913–1983) – polski działacz społeczny i polityczny, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania